Husby-Oppunda kan syfta på:

 Husby-Oppunda socken – en socken i Södermanland
 Husby-Oppunda landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1951
 Husby-Oppunda församling – en tidigare församling i Strängnäs stift –1995
 Husby-Oppunda kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Stigtomta-Vrena församling i Strängnäs stift